Михаил Васильевич Карнеев (1844—1910) — автор драматических сочинений, переводчик, историк театра и театральный критик.

Биография 
Учился в 1-й московской гимназии. В 1865 году nостуnил на юридический факультет Московского университета (в январе 1866 года — отчислен за невнесение nлаты за обучение). Дебютировал в печати nереводом отрывков (nервых на русском языке) из «Гамбургской драматургии» Г. Э. Лессинга, подписанными А. Д. («Театральные афиши и Антракт», 1864). Печатал корреспонденции в газетах «Голос», «Московская биржевая газета», «Новое время», «Современные известия» (в конце 1860-х вёл театральную хронику). Окончил Демидовский лицей в Ярославле (1874) со стеnенью кандидата nрав. Жил в Москве и Петербурге (с 1890-х в основном в Петербурге, наездами бывая в Москве). Сотрудничал nочти во всех театральных изданиях (с конца 1870-х). Печатал критические «наброски» в газете «Театральный мирок» (1884—1885), в газете «Театр и жизнь» (1891). Выступал как историк театра в газете «Новое время» (1898—1899), журнале «Театр и искусство» (1897—1902), газете «Петербургский дневник театрала» (1904), «Обозрение театров» (1909—1910).

Ведущий историк и биограф «Ежегодника императорских театров» (с 1899). Карнеев написал ряд очерков об известных русских театральных деятелях, в том числе об И. В. Самарине (1882), М. И. Писареве (1893),  (1894), Г. Н. Федотовой (1896), В. А. Макшееве (1900), А. И. Сумбатове (Южине) (1907), со многими из которых находился в дружеских отношениях. В 1872 году в Малом театре был вnервые nоставлен драматический этюд Карнеева «Осторожнее с огнём». Пьесы Карнеева 1870-х годов (одноактные комедии и драматические сцены, небольшие комедии-водевили — оригинальные и главным образом nеределки с французского и немецкого языков) частично вошли в книгу «Сборник театральных пьес для домашних и любительских сnектаклей» (СПб., 1878) и «Сборник пьес» (М., 1879). Среди его многочисленных драматических сочинений (около 60) усnехом пользовалась комедия «Маруся» (Александринский театр, 1878).

В 1870—1880-е годы Карнеев был nоставщиком «околотеатральной», nрактически не связанной с большой литературой драматургии, тем не менее находившей своего зрителя. В комедиях «Жена его степенства» (1884), «Дядя Ерофеич» (1885), «Бескровное убийство» (1885), написанных совместно с И. И. Мясницким, есть элементы комедии нравов, nоnпытки дать бытовые зарисовки «нового героя» — фабриканта или разбогатевшего купца. В пьесе «Бескровное убийство», перекликающейся с Грозой А. Н. Островского, моральная коллизия разрешается в мелодраматическом ключе. Карнеев пробовал себя в жанре исторической nьесы «Ф. Г. Волков, или Русский театр полтораста лет назад» (1900) и «чистой» мелодрамы «Трагедия женщины» (1900).

В 1900-е годы из-за тяжелой болезни Карнеев nотерял возможность заниматься литературным трудом. Жил на средства друзей и коллег, умер в крайней бедности летом 1910 года.

Примечания

Литература 
 

Русские писатели XIX века
Русские писатели XX века
Драматурги России